Kozidrak – polskie nazwisko. Według danych z lat 90. XX wieku nazwisko to nosi mniej niż 50 osób w Polsce.

Osoby noszące nazwisko Kozidrak:
 Beata Kozidrak (ur. 1960) – polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka
 Jarosław Kozidrak (1915–2018) – polski gitarzysta i klawiszowiec, wokalista i kompozytor, założyciel zespołu Bajm

Przypisy